Thracia kan verwijzen naar:
Thracië, een gebied in Zuidoost-Europa, gelegen in het noordoosten van Griekenland
Thracia (Romeinse provincie), een deel van het Romeinse rijk
Thracia (geslacht), een geslacht uit de Papierschelpen (Thraciidae)